TJS steht für:
 Somoni, tadschikische Währung 
 Tongxin Jishu Shiyan, chinesische Satelliten
 Transboundary Joint Secretariat, Einrichtung für grenzübergreifenden Naturschutz in Armenien, Aserbaidschan und Georgien
 Traversée du Jura Suisse, ein Fernwanderweg
 Tyrolean Jet Services, österreichisches Luftfahrtunternehmen

tjs steht für:
 Süd-Tujia (ISO-639-3-Code), eine der tibetobirmanische Sprachen

Abkürzung